Александр Шацкий:
 Шацкий, Александр Владиславович (1890—1957) — советский хирург, профессор, генерал-майор медицинской службы (1945).
 Шацкий, Александр Петрович (1911—1941) — советский футболист.
 Шацкий, Александр Сергеевич (1920—2013) — советский генерал-майор.